Selene, (auch unter den Namen 100 East 53rd Street und 610 Lexington Avenue bekannt) ist ein Wolkenkratzer in New York City, dessen Bau Anfang 2008 begann und wenige Monate später wieder eingestellt wurde. Ende März 2014 wurde der Bau wieder aufgenommen.

Beschreibung 
Das Projekt wurde 2005 erstmals vorgestellt. Selene liegt, wie der Zweitname schon vermuten lässt, an der 53. Straße als auch an der Lexington Avenue und befindet sich in unmittelbarer Nähe zum berühmten Seagram Building (157 Meter) sowie zum Citigroup Center (279 Meter), welche im Stadtteil Midtown East liegen. Die Höhe des Turms beträgt 217 Meter betragen. Das genaue Arrangement der Stockwerke ist nicht bekannt. Das Gebäude wurde von dem weltweit berühmten Architekten Norman Foster entworfen. Verschiedene Renderings zeigen ein elegantes Design. Entwickelt wird der Gebäudekomplex von RFR Realty und Hines.

Ende 2012 wurde bekannt, dass die beiden Bauunternehmer Aby Rosen and Michael Fuchs (von RFR Realty LLC) die Rechte, sowie die Finanzierung des Wolkenkratzers übernommen haben. Somit sind die Kosten für den Bau abgedeckt und man geht davon aus, die Bauarbeiten spätestens 2013 wieder aufnehmen zu können. Anfang 2017 soll der Bau abgeschlossen werden.

Im März 2013 gab das Architektenteam die finalen Pläne (samt Renderings) für den neuen Turm bekannt. Die Höhe, sowie die grundlegende Form des Wolkenkratzers sollen im Vergleich zum Vorgänger gleich bleiben. Laut Graphiken soll der First ein eigenes Beleuchtungsschema bekommen. Insgesamt sollen 91 Wohneinheiten errichtet werden.
Ende Februar 2014 wurde bekannt, dass die Finanzierung des Turms gesichert ist und somit die Fundamentarbeiten fortgesetzt werden können. Am 3. Januar 2016 erreichte das Gebäude seine endgültige Höhe. Es wurde 2018 eröffnet.

Siehe auch 
 Liste der höchsten Gebäude in New York

Weblinks 

 Offizielle Projektseite
 
 610 Lexington Avenue – Weiterführende Informationen beim CTBUH.
 Aby Rosen Finds Developer For 610 Lexington Avenue, Bericht auf Curbed New York.

Einzelnachweise 

Hochhaus in Manhattan
Wohngebäude in Manhattan
Bauwerk der Postmoderne in New York City
Hochhaus in Nordamerika
Foster + Partners
Erbaut in den 2010er Jahren